Neerdar bezeichnet in Deutschland: 

 Neerdar (Wilde Aa), Zufluss der Wilden Aa in Nordrhein-Westfalen und Hessen
 Neerdar (Willingen), Ortsteil von Willingen im Upland, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen